El apellido Lobatón puede hacer referencia a:

  Abel Lobatón, futbolista peruano, y hermano del también futbolista peruano Gael Lobatón.
  Gael Lobatón, futbolista peruano, y hermano del también futbolista peruano Abel Lobatón.
  Paco Lobatón, periodista español.
  José Lobatón, beisbolista venezolano.